Лазарев, Алексей:
 Лазарев, Алексей Анатольевич (род. 1981) — российский футболист, защитник.
 Лазарев, Алексей Викторович (род. 1960) — одиннадцатикратный чемпион СССР и России по игре го.
 Лазарев, Алексей Евдокимович (1775—1825) — прапорщик гвардейской инвалидной бригады.
 Лазарев, Алексей Игоревич — российский художник-монументалист, архитектор, книжный график.
 Лазарев, Алексей Петрович (1793 — после 1851) — русский флотоводец и мореплаватель, контр-адмирал (1839).